En Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Miękinia, un village,  siège de la gmina du même nom.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Miękinia, un village.